Верхня Покровка — село в Росії, Красногвардєйському районі Бєлгородської області;
 Верхня Покровка — село в Україні, Старобільському районі Луганської області.